Příjmení Binar nese více různých osobností:

 Aleš Binar (* 1983) – český historik
 Ivan Binar (* 1942) – český spisovatel a překladatel
 Otakar Binar (* 1931) – český akademický architekt
 Věra Binarová (* ???) – česká violistka
 Vladimír Binar (1941–2016) – český básník, prozaik, překladatel a literární vědec